Javier Calvo Perales (Barcelona, 1973), traductor i escriptor català en castellà
 Javier Calvo Guirao (Madrid, 1991), actor i director espanyol